Chacheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chacheng (socken i Kina, Guangxi), 
 Chacheng (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar